«History» es el segundo sencillo del grupo masculino EXO, interpretada por los sub-grupos EXO-K y EXO-M. La canción fue lanzada como sencillo digital el 9 de marzo de 2012 por S.M. Entertainment.

Lanzamiento y promoción 
«History» fue escrita por Thomas Troelsen, Remee Mikkel Sigvardt Jackman y Yoo Young-jin. La versión en coreano fue interpretada por EXO-K y la versión en mandarín por EXO-M. Los vídeos musicales fueron lanzados por YouTube el 8 de marzo de 2012, un día antes de que la canción sea disponible para descargar en iTunes.

EXO-K y EXO-M presentaron la canción en dos versiones durante un escaparate el 31 de marzo de 2012, en Seúl, Corea del Sur, seguido por otro escaparate en Pekín, China el 1 de abril de 2012.

El 8 de abril, EXO-K apareció en el programa musical Inkigayo cantando «History» y su canción debut «Mama». El grupo también cantó en M! Countdown el 12 de abril, Music Bank 13 de abril, y Show! Music Core el 13 de abril.

Vídeo musical 
Dos vídeos musicales de «History» fueron lanzados en YouTube el 8 de marzo de 2012 en el canal oficial de la S.M. Cada vídeo musical, fue grabado en dos versiones diferentes, presentando a todos los miembros de EXO. En el vídeo se ven a dos grupos bailando en un ambiente rocoso, ventoso y en un estudio azul brillante.

Recepción comercial 
«History» debutó en el número 27 en Sina New Singles Chart y finalmente alcanzó el número seis. En Sina Hot Singles Chart, la canción debutó en el número 64 y alcanzó su punto máximo en el número 14. En Corea del Sur, «History» alcanzó el puesto número 86.

Posicionamiento

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 

Sencillos de 2012
Canciones en coreano
Sencillos de EXO